Place Royale steht für:
 Place Royale (Québec), Platz in der Unterstadt von Québec, Kanada
 Place Royale (Brüssel), Platz in der belgischen Hauptstadt
 Place des Vosges, Platz in Paris, als ehemaliger Name
 die fünf königlichen Plätze in Paris: Place de la Concorde, Place Vendôme, Place des Vosges, Place des Victoires und Place Dauphine.

Siehe auch:
 Royale (Begriffsklärung)